Быльчинский — польская фамилия. Известные носители:

 Быльчинский, Павел Болеславович (1862—1941) — русский генерал-майор (1912).
 Быльчиньский, Януш (1920—1990) — польский актёр театра и кино